Austria:
 Strass im Zillertal – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Schwaz

Osoby:
 Georg Friedrich Strass – francuski złotnik

Zobacz też:
 stras
 Straß